JM poate fi:

 Jamaica, codul ISO 3166-1 și FIPS 10-4 al acestei țări
 .jm, domeniu de internet de nivel superior (TLD) pentru Jamaica

Legături externe 
  „JM” la acronymfinder.com